BKO (rapper), artiestennaam van Bryan Oduro, een Nederlands rapper
 BKO, IATA-code voor Luchthaven Bamako in Mali
 BKO, afkorting voor het Brussels Kunstoverleg
 BKO, afkorting van, Bekostigingsorganisatie, een voorloper van de Dienst Uitvoering Onderwijs
 BKO, afkorting van Buitengewoon Kleuteronderwijs, vorm van buitengewoon onderwijs in België
 Bko, afkorting van Station Boekelo, een treinstation in Boekelo in de gemeente Enschede
BKO, afkorting van Basis Kwalificatie Onderwijs, een bewijs van de didactische bekwaamheid van docenten in het wetenschappelijk onderwijs.